Enno (Estland), een plaats in Estland, gemeente Nõo
 Enno (merk), een merk van treindiensten in Duitsland
 Enno (Schiermonnikoog), een monumentale recreatiewoning op Schiermonnikoog